Lippe-Detmold steht für:
  Zweig des Hauses Lippe, siehe Haus Lippe#Grafen zur Lippe-Detmold
 Grafschaft Lippe-Detmold, seit 1413 reichsständisches Territorium im Heiligen Römischen Reich
 Fürstentum Lippe-Detmold, 1789 aus der Grafschaft entstandenes Fürstentum 
 Lippe (Land), Land des Deutschen Reichs (Weimarer Republik und Drittes Reich) bis 1947

Siehe auch:
 Lippe-Detmold, eine wunderschöne Stadt